Vridutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vridutjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681347-138354), sjö i Älvdalens kommun,  (8,26 ha)
Vridutjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681454-139585), sjö i Älvdalens kommun,  (9,05 ha)
Vridutjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn